Остров Скотта:
 Остров Скотта — остров в Антарктике;
 Остров Скотта (Канада) — остров в Канаде (англ.).